Johann Heyse ist der Name folgender Personen:
* Johann Christian August Heyse (1764–1829), deutscher Grammatiker und Lexikograph
 Johann Georg Heyse (1778–1833), deutscher Buchhändler und Verleger

Siehe auch:
 Johann Heise